Sezona Formule 1 1993 je bila štiriinštirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 14. marca 1993 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 7. novembra 1993 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Francoz Alain Prost, moštvenega pa Williams.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1993.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači 

1993
1993 v športu